Kapelle Höver bezeichnet die folgenden Gebäude:

 Kapelle Höver (Sehnde) in Höver, Gemeinde Sehnde, Region Hannover
 Kapelle Höver (Weste) in Höver, Gemeinde Weste, Landkreis Uelzen